Зокитлан има више значења:

 Зокитлан (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зокитлан (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Зокитлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зокитлан (Зокитлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику